Trenul de noapte se poate referi la:

 Trenul de noapte, un film polonez din 1959 al lui Jerzy Kawalerowicz
 Trenul de noapte, o nuvelă fantastică din 1987 a lui Ioan Groșan
 Trenul de noapte - Proză fantastică, o antologie de texte de literatură fantastică de autori români și străini, care a apărut la Editura Astra din Brașov în 1987